Plenterburg bezeichnet

 Plenterburg, auch Plentenburg oder Plintenburg, Stadt in Ungarn, siehe Visegrád
 Plenterburg (Hannover), später auch Zum römischen Kaiser und Siemerings Schenke genannt, 1658 von Adrian Siemerding erbautes Gebäude, später von Pfannenschmid & Nonne genutzt